Кеа се може односити на:
 Кеа, острво у Грчкој.
 Кеа, птица са Новог Зеланда.